Erster in der Saison 1972/73 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick 
Wegen der Olympischen Sommerspiele begann die Saison erst am 16. September 1972, der letzte Spieltag war am 9. Juni 1973.

Titelverteidiger Bayern München war zum zweiten Mal nach 1968/69 vom ersten bis zum letzten Spieltag Tabellenführer und holte mit 11 Punkten Vorsprung die Meisterschaft, welche bereits nach dem 30. Spieltag feststand. Auch Gerd Müller konnte seinen Titel als Torschützenkönig verteidigen, diesmal mit 36 Treffern. Der Vize-Meister der letzten Saison FC Schalke 04 litt unter Spieler-Sperren aufgrund des Bundesliga-Skandals. Borussia Mönchengladbach wurde Fünfter – hinter den rheinischen Rivalen vom 1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf und dem Aufsteiger Wuppertaler SV, die sich damit für den UEFA-Pokal qualifizierten. Die Gladbacher gewannen den DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln in jenem Spiel, in dem sich Günter Netzer in der Verlängerung „selbst einwechselte“ und das Siegtor zum 2:1 erzielte. Da sowohl Pokalsieger als auch Pokalfinalist unter den ersten fünf in der Tabelle waren, war der VfB Stuttgart als Sechster ebenfalls für den UEFA-Pokal qualifiziert.

Sonstiges 
In der 13. Runde (18. November) wurde wegen des zu erwartenden Zuschauerandrangs (es kamen tatsächlich 54.000 Besucher) das Match von Kaiserslautern gegen Bayern München (2:1) vom Betzenberg in das Südweststadion in Ludwigshafen verlegt. Vor dem Match hatte es Entführungsdrohungen gegen die Bayern-Stars Franz Beckenbauer und Gerd Müller gegeben, so dass das Aufwärmen der Gäste vor Spielbeginn unter dem Schutz von 18 mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Polizisten stattfand.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Schiedsrichter

Literatur 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): DSFS Bundesliga-Chronik 1972/73 (PDF; 4,5 MB)

Einzelnachweise 

1972/73
Fußballsaison 1972/73